La Fondation suisse pour les téléthèses (FST) est une fondation d'entraide basée à Neuchâtel, en Suisse.

Organisation et buts 

La fondation a été créée en 1982 par la Fondation Suisse pour Paraplégiques et la Fondation Suisse en faveur de l'enfant IMC. Son premier directeur était Jean-Claude Gabus. Elle se donne pour objectif de "mettre la technologie au service des personnes handicapées physiques, polyhandicapées ou mentales" via l'utilisation de téléthèses. 

En plus de fournir des moyens auxiliaires informatiques et électroniques, la FST, par son département recherche et développement, financé par des dons privés, le FSTLab, mène des projets aboutissant à la réalisation de différents produits innovants.

En 2017, la "Fondation Suisse pour les Téléthèses" fusionne avec l'entreprise commerciale "Active communication AG", sous le nom "FST-AC Group".

Fin 2017, "FST-AC Group" est absorbé par la "Fondation Suisse pour Paraplégiques" (FSP). "Active Communication AG" devient une filiale de la FSP et l'ancienne FST devient un département spécialisé R&D, sous un nouveau nom, au  "Centre d'innovation pour les technologies d'assistance (IAT)". Ce centre est composé d'une équipe au centre de la fondation à Nottwil, à Lucerne et une équipe au technopôle de Sierre, en Valais. IAT poursuit les buts et missions de la FST.

Produits réalisés par la FST 

Voici les principaux produits réalisés par la FST :

 Linguaduc (1972) : solution domotique permettant un pilotage par la langue
 B.A.Bar (1976) : dispositif permettant de scanner des codes barre une dimension et d'en restitué un contenu vocal. Ce dispositif fut massivement utilisé pour les autistes et pour les personnes aphasiques
 Hector (1984) : système de synthèse vocale pour donner la paroles aux personnes qui sont dans l'incapacité de parler 
 JAMES (1987) : la toute première télécommande universelle infrarouge au monde. Elle est tout particulièrement adaptée pour les personnes en situation de handicap physique (paraplégiques, tétraplégiques et IMC)
 Quo Vadis (1992) : système anti-errance pour personnes âgées
 Visioboard (1997) : le tout premier système de pilotage de l'ordinateur par les yeux
 CWI (2010) : boîtier interface permettant de piloter un fauteuil roulant électrique avec les yeux

Sources

Liens externes 
 
 
 

Association ou organisme lié à la santé en Suisse
Association ou organisme d'aide aux personnes handicapées
Association ou organisme dans le canton de Neuchâtel
Organisme fondé en 1972